AAPB steht für:

 Aerobe anoxygene photoheterotrophe Bakterien
 Aerobe anoxygene phototrophe Bakterien
 American Archive of Public Broadcasting
 Association for Applied Psychophysiology and Biofeedback

AAPB